Schans of De Schans kan verwijzen naar:
schans (verdedigingswerk), verdedigingswerk
schansspringen, springschans bij het skiën
springschans in de wintersport, bij het mountainbiken, crossfietsen of autocrossen, en op vliegdekschepen

Bouwwerken en instellingen
Brouwerij De Schans, een kleinschalige brouwerij in Uithoorn
Kasteel De Schans, een kasteel nabij Opoeteren
Woon- en Zorgcentrum De Schans, een woon- en zorgcentrum in de Nederlandse gemeente Emmen
De Schans (tijdschrift), een literair tijdschrift

Plaatsen en wijken
De Schans (Halsteren), een wijk in het Nederlandse dorp Halsteren, gemeente Bergen op Zoom
De Schans (Hardenberg), een buurtschap in de gemeente Hardenberg
De Schans (Kollumerland en Nieuwkruisland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Kollumerland c.a.
De Schans (Tilburg), een wijk in de Nederlandse stad Tilburg
Schans (Altena), een buurtschap in de gemeente Altena
Schans (Deurne), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Deurne
Schans (Leudal), twee buurtschappen in de Nederlandse gemeente Leudal:
Schans (Ell), bij de plaats Ell
Schans (Roggel), bij de plaats Roggel
Schans (Oud Gastel), een buurtschap in de gemeente Halderberge
Schans (Westervoort), een buurtschap in de gemeente Westervoort
Schans (Wijer), een erfgoedlocatie in België
Zaanse Schans, historische buurt in Zaandam